Steve Johnson era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Christopher Eubanks.

In finale John Isner ha sconfitto Alexander Bublik con il punteggio di 7-62, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  John Isner (campione)
  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Jordan Thompson (secondo turno)
  Ugo Humbert

  Steve Johnson (primo turno)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Alexander Bublik (finale)
  Bradley Klahn (primo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Alastair Gray (primo turno)

  John Isner (campione)

Qualificati 

  Alex Bolt (primo turno)
  Ramkumar Ramanathan (secondo turno)

  Tim Smyczek (primo turno)
  Viktor Troicki (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Open 2019